Белобрюхий крапивник () — вид воробьиных птиц из семейства крапивниковых (Troglodytidae), единственный в одноимённом роде (Uropsila). Выделяют 5 подвидов.

МСОП присвоил таксону охранный статус «Виды, вызывающие наименьшие опасения» (LC).

Распространение 
Обитают в Белизе, Гватемале, Гондурасе и Мексике. Естественной средой обитания этих птиц являются субтропические или тропические сухие леса, субтропические или тропические влажные равнинные леса, а также сильно разрушенные бывшие леса.

Описание 
Длина 9,5—10 см. Вес самцов 9,8—10,5 г, самок 8—9,1 г. Поют оба пола, причем часто дуэтом.

Примечания

Ссылки 
 .

Крапивниковые
Монотипические роды птиц
Птицы Северной Америки
Животные, описанные в 1837 году